Benediction — британская дэт-метал-группа из Бирмингема, основаная в 1989 году. Основными темами группы являются социальные проблемы и религия.

История 
Benediction основан в феврале 1989 года в Бирмингеме Полом Адамсом, Питером Рью (на альбоме Subconscious Terror он значится как Peter Rewinski), Дарреном Бруксом и Марком Гринуэем. В 1989 году было выпущено демо The Dreams You Dread. Демо заинтересовало Nuclear Blast Records, с которым в 1989 году был заключён контракт. Первый альбом Subconscious Terror был выпущен в 1990 году. В том же году Марк Гринуэй ушёл из Benediction и присоединился к Napalm Death. Дебютный альбом был хорошо принят слушателями и в скором времени к группе присоединился новый вокалист Дэйв Ингрэм. В 1991 году группа выступала в турах вместе с Bolt Thrower и Nocturnus.

После завершения работы над вторым альбомом The Grand Leveller в 1991 году Benediction получили мировую известность. После завершения европейского турне с Massacra группа отправилась в тур с Dismember. После этого турне из группы ушёл Пол Адамс. Группа вернулась в студию в декабре 1991 для записи нового EP Dark is the Season. И уже в январе 1992 группа вернулась в Европу с Asphyx и Bolt Thrower. Позднее в том же году к группе присоединился басист Фрэнк Хили.

В 1993 Benediction выпустили третий альбом Transcend the Rubicon. После выпуска альбома последовал «World Violation» тур с Cemetery и Atheist по Европе, США, Канаде и Израилю. После этого тура Ян Трейси покинул группу. Мини-альбом The Grotesque / Ashen Epitaph был записан с новым барабанщиком Нилом Хаттоном. В январе 1995 новым составом было отыграно 11 концертов. В это же время группа заканчивала запись четвёртого альбома The Dreams You Dread.

В 1998 году после выпуска альбома Grind Bastard группа провела тур по странам Восточной Европы. После этого тура из группы ушёл вокалист Дэйв Ингрэм. На его место взяли Дэйва Ханта. В октябре 2001 года был выпущен очередной альбом Benediction под названием Organised Chaos, в поддержку которого группа отыграла концерты в Европе. В период с 2002 по 2008 год в группе наступило затишье, которое завершилось выпуском альбома Killing Music в августе 2008 года.

В 2019 в группу возвращается Дэйв Ингрэм.

В 2020 записывают новый  альбом Scriptures.

Состав

Текущий состав 
 Дэйв Ингрэм — вокал (1991—1998,2019- )
 Даррен Брукс — гитара (1989- )
 Питер Рью (Ревинский) — гитара (1989- )
Дэн Бейт – басс (2018– )
Gio Durst – ударные (2019– )

Бывшие участники 
 Марк Гринуэй — вокал (1989—1991)
 Пол Адамс — бас-гитара (1989—1991)
 Ян Трейси — ударные (1989—1993)
Дэйв Хант – вокал (1998–2019)
 Пол Брукс — ударные (1994)
 Николас Баркер — ударные
Фрэнк Хили — бас (1992-2017)
Нейл Хаттон — ударные (1994—2005, 2007-–2013, 2019)

Дискография

Полноформатные альбомы 
 Subconscious Terror (1990)
 The Grand Leveller (1991)
 Transcend the Rubicon (1993)
 The Dreams You Dread (1995)
 Grind Bastard (1998)
 Organised Chaos (2001)
 Killing Music (2008)
 Scriptures (2020)

Мини-альбомы 
 The Dreams You Dread (1989, демо)
 Dark is the Season (1992)
 The Grotesque / Ashen Epitaph (1994)

Сплиты 
 Blood, Pus & Gastric Juice / Confess All Goodness (1990, с Pungent Stench)
 Nuclear Blast Sample 4 way Split (1993, сплит)
 Loot, Shoot, Electrocute / The Temple of Set (2001, сплит с Pungent Stench)

Синглы 
 «Experimental Stage» (1992, сингл)
 «Return to the Eve» (1992, сингл)
 «Wrong Side of the Grave» (1993, сингл)

Примечания

Ссылки 
Official Myspace

Дэт-метал-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Музыкальные коллективы из Бирмингема
Исполнители Nuclear Blast